Constantia kan avse:

Constantia (växter) – ett släkte av orkideer
Skonerten Constantia – ett danskbyggt, svenskt segelfartyg

Personer
Flavia Julia Constantia (–330), en romersk kejsarinna
 Constantia Czirenberg (1605–1653), tysk musiker och sångerska.